The Life of the Party, titre original de Fatty candidat, un film américain de Joseph Henabery avec Roscoe Arbuckle, sorti en 1920.
, titre original de Charivari, un film américain de Roy Del Ruth, sorti en 1930 ;
 , un film de Ralph Dawson, sorti en 1934 ;
 , un film de William A. Seiter, sorti en 1937 ;
 , le troisième album des , sorti en 1999 ;

Voir aussi 
 , un film de , sorti en 2005 ;
 , un film de , sorti en 2017 ;
 , titre original de Mère incontrôlable à la fac, un film américain de Ben Falcone, sorti en 2018 ;
 , un  de Shawn Mendes, sorti en 2014.